Koninkrijk Frankrijk (987-1791)
 Koninkrijk Frankrijk (1791-1792)
 Restauratie (Frankrijk) (1814-1830)
 Julimonarchie (1830-1848)

Zie ook 
 Keizerrijk Frankrijk